Олимов — фамилия; имеет женскую форму Олимова.
 Олимов, Азалшо (1930) — советский самбист.
 Олимов, Наврузбек (род. 1992) — узбекский футболист, нападающий ташкентского «Пахтакора» и национальной сборной Узбекистана.
 Олимов, Мирзо Рахимович (1935—2001) — таджикский медицинский работник, врач.